Sadowoje () ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Republik Adygeja:
 Sadowoje (Adygeja)
 in der Oblast Amur:
 Sadowoje (Amur, Blagoweschtschensk) im Stadtkreis Blagoweschtschensk
 Sadowoje (Amur, Iwanowka) im Rajon Iwanowka
 Sadowoje (Amur, Tambowka) im Rajon Tambowka
 in der Region Chabarowsk:
 Sadowoje (Chabarowsk)
 in der Republik Dagestan:
 Sadowoje (Dagestan)
 in der Jüdischen Autonomen Oblast:
 Sadowoje (Jüdische Autonome Oblast)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Sadowoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk (ehemals nicht benannter Wohnplatz bei Kreuzburg (Ostpr.))
 Sadowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), im Rajon Krasnosnamensk (bis 1938: Groß Kackschen, 1938 bis 1945 Birkenhain, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, bis 2020 Sadowo)
 Sadowoje (Kaliningrad, Nesterow, Iljuschino) im Rajon Nesterow (Jentkutkampen, 1938–1946 Burgkampen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Sadowoje (Kaliningrad, Nesterow, Tschistyje Prudy) im Rajon Nesterow (Elluschönen, 1938–1946 Ellern, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Sadowoje (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk (Ballethen, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Sadowoje (Kaliningrad, Osjorsk, Nekrassowo) im Rajon Osjorsk (Szallgirren, 1936–1938 Schallgirren, 1938–1946 Kreuzhausen, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Sadowoje im Rajon Slawsk, nicht mehr existent (bis 1946 Swainen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Sadowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk) im Rajon Tschernjachowsk (Klein Niebudszen, 1936–1938 Klein Niebudschen, 1938–1946 Bärengraben, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 in der Republik Kalmückien:
 Sadowoje (Kalmückien)
 in der Republik Karatschai-Tscherkessien:
 Sadowoje (Karatschai-Tscherkessien)
 in der Region Krasnodar:
 Sadowoje (Krasnodar)
 in der Oblast Kurgan:
 Sadowoje (Kurgan)
 in der Oblast Omsk:
 Sadowoje (Omsk)
 in der Oblast Pensa:
 Sadowoje (Pensa)
 in der Oblast Rostow:
 Sadowoje (Rostow)
 in der Oblast Saratow:
 Sadowoje (Saratow)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Sadowoje (Uljanowsk)
 in der Region Primorje:
 Sadowoje (Primorje)
 in der Region Stawropol:
 Sadowoje (Stawropol, Alexandrowskoje) im Rajon Alexandrowskoje
 Sadowoje (Stawropol, Arsgir) im Rajon Arsgir
 Sadowoje (Stawropol, Predgorny) im Rajon Predgorny
 in der Oblast Wolgograd:
 Sadowoje (Wolgograd)
 in der Oblast Woronesch:
 Sadowoje (Woronesch)

Siehe auch:
 Sadowe (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung